Mörlin ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinrich Fürchtegott Mörlin (1787–1852), deutscher Pfarrer und Dichter
 David Mörlin, deutscher Notar, Schulmeister und Stadtschreiber
 Joachim Mörlin (1514–1571), deutscher Theologe, Pfarrer und Reformator
 Jodok Mörlin (Jodocus Morlinus; * um 1490; gest. 1550), Professor für Philosophie an der Universität Wittenberg 
 Konrad Mörlin († 1510), Benediktinerabt zu St. Ulrich und Afra, in Augsburg 
 Martin Mörlin († 1548), katholischer Priester, Benediktiner und Abt des Klosters Murrhardt
 Maximilian Mörlin (1516–1584), evangelischer Theologe, Hofprediger, Superintendent in Coburg und Reformator